Cherry är ett förnamn.

Personer med förnamnet 
 Cherry Chevapravatdumrong (1977–), amerikansk manusförfattare
 Cherry Logan Emerson (kemist) (1916-2007), amerikansk kemist
 Cherry Hood (född 1960), australisk artist
 Cherry Jones (född 1956), amerikansk skådespelerska
 Cherry Kearton (1871-1940), brittisk fotograf
 Cherry Smith (1943-2008), amerikansk vokalist
 Cherry Vanilla (född 1943), amerikansk sångare
 Cherry Wilder (1930-2002), nyzeeländsk författare